Bangweulu (Ort, wo das Wasser den Himmel trifft) ist der Name dreier zusammenhängender Gewässer in Sambia:

Bangweulubassin
Bangweulusee
Bangweulusümpfe